1998 Голяма награда на Люксембург е 2-рото за Голямата награда на Люксембург и петнадесети кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 27 септември 1998 година на пистата Нюрбургринг, Германия.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Люксембург